Impuls (von lat. impellere‚ „einschlagen, antreiben, veranlassen“) bezeichnet:
 eine physikalische Größe, die den mechanischen Bewegungszustand eines physikalischen Objekts charakterisiert, siehe Impuls
 eine Folge von stoßartigen Strom- oder Spannungsverläufen, siehe Puls (Elektrotechnik)
 einen stoßartigen Strom- oder Spannungsverlauf, siehe Impulstechnik,
 einen Anreiz seitens eines Lehrenden, siehe Impuls (Didaktik) 
 einen inneren Handlungsantrieb, siehe Impulsivität
 ein Unternehmen der Alno AG, siehe Impuls (Unternehmen)
 eine deutsche Fachzeitschrift, siehe Impuls (Zeitschrift)
 ein Schienenfahrzeug des Herstellers Newag, siehe Newag Impuls
 eine Band aus Tuttlingen, siehe Impuls (Band)

Siehe auch:
 Impulse
 Impulsoria